Ian Dyk – pilota automobilistico austriaco
 Paul van Dyk – disc jockey e produttore discografico tedesco
 Viktor Dyk – politico e scrittore ceco